Seznam armad z zaporedno številko 24.

Seznam 
 24. armada (Wehrmacht)
 24. armada (ZSSR)

 Zračne
 24. zračna armada (ZSSR)
 24. zračna armada (ZDA)

Glej tudi